Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport-Verein Werder von 1899 nelle competizioni ufficiali della stagione 2007-2008.

Stagione 
Nella stagione 2007-2008 il Werder Brema, allenato da Thomas Schaaf, concluse il campionato di Bundesliga al 2º posto. In Coppa di Germania il Werder Brema fu eliminato agli ottavi di finale dal . In Coppa di Lega il Werder Brema fu eliminato al turno preliminare dal . In Champions League il Werder Brema fu eliminato nella fase a gironi. In Coppa UEFA il Werder Brema fu eliminato agli ottavi di finale dai .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Thomas Schaaf
 Allenatore in seconda: Mathias Hönerbach, Wolfgang Rolff
 Preparatore dei portieri: Michael Kraft
 Preparatori atletici: Jens Beulke

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Coppa di Lega

Champions League

Preliminari

Fase a gironi

Coppa UEFA

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2007-2008